Баш-Пенедес ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.

Муниципалитеты 

 Альбиньяна
 Ла-Арбос
 Баньерес-дель-Пенедес
 Бельвей
 Ла-Бисбаль-дель-Пенедес
 Бонастре
 Калафель
 Кунит
 Льоренс-дель-Пенедес
 Масльоренсс
 Эль-Монтмель
 Сант-Жауме-дельс-Доменьс
 Санта-Олива
 Эль-Вендрель

Районы Таррагоны